«Зно́ймо» () — чешский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Футбольной национальной лиге. Клуб был основан в 1953 году. В сезоне 2012/13 впервые в истории добился права выступать в высшем дивизионе страны, заняв первое место в Футбольной национальной лиге. Однако, следующий сезон завершил на последнем, 16-м месте и выбыл обратно в ФНЛ.

Прежние названия 
 1953 — Руда гвезда Зноймо ()
 1969 — ТЕ Руда гвезда Зноймо ()
 1989 — ТЕ Руда гвезда Зноймо-Праче ()
 1990 — СКП Зноймо-Праче ()
 1992 — СКП Зноймо ()
 1993 — СКПП Зноймо ()
 1994 — ВТЕ Зноймо-Рапотице ()
 1995 — ВТЕ Зноймо ()
 1999 — Фотбал Зноймо ()
 2000 — 1. СК Зноймо ФК ()

Выступление в чемпионате Чехии

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии

Футбольные клубы Чехии
Спорт в Зноймо